Shundi bezeichnet folgende chinesische Kaiser:

Han Shundi
Yuan Shundi